Transkrypcja Sidneya Laua – system zapisu wymowy standardowego języka kantońskiego za pomocą alfabetu łacińskiego, opracowany przez  jako pomoc przy nauczaniu kantońskiego. Adaptacja wcześniejszego systemu .

Nagłosy

Wygłosy

Tony
Poszczególne tony zapisuje się za pomocą nadpisanych cyfr.

Linki zewnętrzne 
Objaśnienia do systemu Sidneya Laua
Informacje na Omniglot.com

Lau, Sidney
Lau, Sidney
Lau, Sidney